Je n'ai rien oublié est le titre de :
 Je n'ai rien oublié, un livre de Martin Suter (titre anglais de Small World)  ;
 Je n'ai rien oublié, un film de Bruno Chiche.